Furrer ist ein deutscher Familienname, der vor allem in der Schweiz auftritt.

Namensträger

A 

 Adrian Furrer (* 1964), Schweizer Theaterschauspieler
 Albert Furrer (* 1939), Schweizer Mathematiker und Physiker
 Alfred Furrer (1847–1902), Schweizer Journalist, Schriftsteller und Herausgeber

 Andy Furrer (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Art Furrer (* 1937), Schweizer Bergführer, Skilehrer und Hotelier

B 
 Beat Furrer (* 1954), österreichischer Komponist und Dirigent
 Benno Furrer (* 1953), Schweizer Geograf, Ethnologe und Bauernhausforscher 
 Bernhard Furrer (* 1943), Schweizer Architekt und Denkmalpfleger

C 
 Christian Furrer (* 1977), deutscher Schauspieler
 Conrad Domingo Furrer (1903–1986), Schweizer Architekt und Stadtplaner
 Curdin Furrer (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler

D 
 Dorothea Furrer (1937?–2015), Schweizer Fernsehansagerin und -moderatorin

E 
 Eduard Furrer (1930–2019), Schweizer Architekt

 Erich Furrer (* 1964), schweizerisch-österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Ernst Furrer (1888–1976), Schweizer (Geo-)Botaniker

F 
 Ferdinand Furrer (1923–1963), Schweizer Chemieingenieur
 Franz Furrer-Münch (1924–2010), Schweizer Komponist
 Fritz R. Furrer (?–1985), Schweizer Architekt

G 
 Gaston Furrer (* 1945), Schweizer Eishockeyspieler 
 Gerhard Furrer (1926–2013), Schweizer Geograph
 Guillaume Furrer (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 Günther Furrer (1922–2013), Schweizer Publizist und Sportjournalist
 Gustav Furrer (1945–2014), Schweizer Informatiker und Unternehmer

H 

 Heinrich Furrer (1810–1854), Schweizer Mediziner und Botaniker
 Heinz Furrer (* 1949), Schweizer Geologe und Hochschullehrer

J 
 Jacques Furrer (1946–2016), Schweizer Maler und Zeichner
 Johann Ulrich Furrer (1827–1877), Schweizer Volksdichter und Fabrikant
 Jonas Furrer (1805–1861), Schweizer Anwalt und Politiker
 Josef Furrer (1869–1925), Schweizer Politiker
 Josef Furrer (Drucker) (1873–1933), Schweizer Drucker und Verleger
 Josef Furrer (Architekt) (1910–1976), Schweizer Architekt
 Julien Furrer (* 1975), französischer Chemiker
 Jürg Furrer (1939–2014), Schweizer Maler, Zeichner, Illustrator, Cartoonist, Schildkröten- und Orchideenzüchter

K 
 Karl In-Albon-Furrer (1932–2013), Schweizer Genealoge
 Konrad Furrer (1838–1908), Schweizer evangelischer Geistlicher und Palästinaforscher

L 
 Leo Furrer (1934–2020), Schweizer Gärtner, Orchideensammler und -züchter, Funktionär

M 
 Markus Furrer (Historiker) (* 1958), Schweizer Historiker und Hochschullehrer
 Markus Furrer (Maler) (* 1960), Schweizer Maler 
 Markus Furrer (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Mischa Furrer (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler

N 
 Norbert Furrer (* 1951), Schweizer Historiker

O 
 Otto Furrer (Förster) (1878–1954), Schweizer Forstwirt und Präsident des Schweizerischen Forstvereins
 Otto Furrer (1903–1951), Schweizer Skirennläufer
 Otto Furrer (Radsportler) (* 1934), Schweizer Radrennfahrer

P 
 Paul Furrer (* 1963), Schweizer Politiker
 Peter Furrer (1591–1657), Schweizer Geistlicher, Domherr und Kapuziner  
 Philippe Furrer (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler

R 
 Reinhard Furrer (1940–1995), deutsch-österreichischer Wissenschaftsastronaut
 Reinhold Furrer (1875–1944), Schweizer Beamter (Post-/Telegraphenwesen, Eisenbahnen)
 Rita Furrer (1939–2003), schweizerisch-österreichische Künstlerin und Restauratorin
 Robert Furrer (Drucker) (1881–1948), Schweizer Drucker, Verleger und Verbandsfunktionär
 Robert Furrer (Beamter) (1882–1962), Schweizer Zollbeamter
 Robert Furrer (1904–1949), Schweizer Filmarchitekt und Bühnenbildner
 Robert Furrer (Architekt) (1931–2018), Schweizer Architekt

 Rolf Furrer (* 1966), Schweizer Radrennfahrer
 Ronja Furrer (* 1992), Schweizer Model
 Rudolf Furrer (* vor 1945), Molekularbiologe

S 
 Samuel Furrer (* 1961), Schweizer Künstler
 Sigismund Furrer (1788–1865), Schweizer Historiograph und Provinzial der Schweizer Kapuziner
 Sven Furrer (* 1971), Schweizer Komiker

T 
 Theo Furrer (* um 1943), Schweizer Grafiker, Maler und Illustrator
 Theodor Furrer (1838–1922), Schweizer Architekt, Baumeister und Politiker
 Thomas Furrer (* 1957), Schweizer Violinist

U 
 Ulrich Furrer (1942–2014), Dirigent, Organist und Pianist
 Urs Furrer (1934–1975), US-amerikanischer Kameramann

V 
 Viktor Furrer (* 1947), Schweizer Politiker (CVP)

W 
 Walter Furrer (1870–1949), Schweizer Architekt und Kommunalpolitiker (DP)
 Walter Furrer (Komponist) (1902–1978), Schweizer Komponist
 Werner Furrer (1936–2021), Schweizer Politiker
 Willi Furrer (1906–1985), Schweizer Elektroingenieur

Siehe auch 
 Fuhrer
 Furer

Familienname
Deutscher Personenname